The New Adventures of Pinocchio – serie televisiva statunitense degli anni 1960
 Il mondo è magia - Le nuove avventure di Pinocchio (The New Adventures of Pinocchio) –  film del 1999 diretto da Michael Anderson